Nuri Seferi – pugile albanese naturalizzato svizzero.
 Sefer Seferi – pugile albanese, fratello di Nuri Seferi.
 Idriz Seferi – leader del movimento nazionale albanese.
 Taulant Seferi – calciatore albanese.
 Valmir Seferi – calciatore finlandese.
 Mehteran Şeferi – ep del 2001 del gruppo Athena.